Кадырбе́ков (, ) — казахская и киргизская фамилия, производная от личного имени Кадырбек. Известные носители:
 Кадырбеков, Айтыкен — народный комиссар зерновых и животноводческих совхозов КазССР октябрь 1939 г. — декабрь 1941 г.
 Кадырбеков, Бактияр Артукбаевич? — аким города Туркестан (1992—1993)
 Кадырбеков, Биржан Муратович (род. 1967) — советский спортсмен (хоккей на траве).
 Кадырбеков, Габит Анабаевич (1906—1984) — председатель Исполнительного комитета Актюбинского областного Совета (1955—1960).
 Кадырбеков, Ишенбай Дуйшенбаевич (род. 1949) — председатель парламента Киргизии.
 Кадырбеков, Кутман (род. 1997) — киргизский футболист, вратарь.
 Кадырбеков, Рустем Хасенович — казахский биолог.
 Кадырбекова, Гульджамиля Ихсановна (род. 1949) — казахская пианистка.

Казахские фамилии
Киргизские фамилии